La competició individual masculina fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 2012. La competició es realitzà a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, sobre pista de gespa entre el 28 de juliol i el 5 d'agost. Els partits es van disputar al màxim de tres sets excepte la final a cinc.

Hi participaren 64 tennistes de 31 països diferents. El defensor del títol, medalla d'or als Jocs Olímpics d'estiu de Pequín, l'espanyol Rafael Nadal, va anunciar la seva renúncia a causa de no recuperar-se d'una lesió que es va produir al genoll. El partit de segona ronda entre el francès Jo-Wilfried Tsonga i el canadenc Milos Raonic va establir el rècord del partit més llarg de tres sets i també en nombre de jocs en uns Jocs Olímpics amb 3 hores i 57 minuts, i un total de 66 jocs, amb un darrer set de 25-23. Tanmateix, només tres dies després fou superat per la semifinal disputada entre el suís Roger Federer i l'argentí Juan Martín del Potro amb un registre final de 4 hores i 26 minuts, esdevenint també el partit a tres sets més llarg de l'Era Open. L'escocès Andy Murray es va endur la medalla d'or contra el suís Roger Federer venjant-se de la final del Grand Slam de Wimbledon, celebrada un mes abans en el mateix escenari. El suís optava a completar el Golden Slam si aconseguia la medalla d'or i unir-la als quatre Grand Slams.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 

  Roger Federer  (Argent)
  Novak Đoković  (4t classificat)
  'Andy Murray  (Or)'  David Ferrer  (3a ronda)  Jo-Wilfried Tsonga  (Quarts de final)  Tomáš Berdych  (1a ronda)  Janko Tipsarević  (3a ronda)  Juan Martín del Potro  (Bronze)''

  Juan Mónaco  (2a ronda)
  John Isner  (Quarts de final)
  Nicolás Almagro  (Quarts de final)
  Gilles Simon  (3a ronda)
  Marin Čilić  (2a ronda)
  Fernando Verdasco  (1a ronda)
  Kei Nishikori  (Quarts de final)
  Richard Gasquet  (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí al lloc web oficial 
 Quadre individual masculí  a ITF 
 Quadre individual masculí  a sports-reference 

Masculi Individual